Сирикли — название нескольких населённых пунктов:
 Сирикли — деревня в Ибресинском районе Чувашии.
 Сирикли — деревня в Красноармейском районе Чувашии.